Rohrbachgraben heißen folgende geographische Objekte:
 Rohrbachgraben BE, Gemeinde im Verwaltungskreis Oberaargau des Kantons Bern 
 Rohrbachgraben (Gemeinde Puchberg), Ort und Katastralgemeindein von Puchberg am Schneeberg, Niederösterreich
 Rohrbachgraben (Gemeinde Reichraming), Ort bei Reichraming, Oberösterreich